OKT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oktiabrskij (Russia)